Miria est une commune du cercle de Sikasso au Mali.
Miria est une ville du Niger.
Miria est l'acronyme du Mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine, parti politique malien.